Møgelmose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møgelmose (Dronninglund Sogn) – en bebyggelse i Dronninglund Sogn
 Møgelmose (Feldballe Sogn) – en bebyggelse i Feldballe Sogn
 Møgelmose (Hammer Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hammer Sogn
 Møgelmose (Hjerting Sogn) – en bebyggelse i Hjerting Sogn
 Møgelmose (Visborg Sogn) – et areal i Visborg Sogn
 Møgelmose (Ådum Sogn) – en bebyggelse i Ådum Sogn